Анна Васильева:
 Васильева, Анна Васильевна (более известна под фамилией Ганзен; 1869—1942) — русская переводчица скандинавских писателей.
 Васильева, Анна Гордеевна (1874—1913) — русская танцовщица, солистка Мариинского театра.
 Васильева, Анна Михайловна (1916—1992) — Герой Социалистического Труда.